Vorwerk kan henvise til:

 Vorwerk (hønserace) – hønserace, der stammer fra Tyskland.

 steder
 Vorwerk (Altlandsberg) – kommunedel for Altenmedingen, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Vorwerk (Niedersachsen) – kommune i Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen